Пол Андерсон — американський письменник-фантаст
 Пол Андерсон — британський актор
 Пол Андерсон — американський важкоатлет
 Пол Вільям Скотт Андерсон — англійський кінорежисер, сценарист і продюсер
 Пол Томас Андерсон — американський режисер і сценарист